Tasnád, magyar keresztnév

 Románia
 Tasnád, város Szatmár megyében
 Ukrajna
Tasnádtanya, Kárpátalján a Beregszászhoz tartozó, Beregardó településrésze, lehetséges egyszerűsített magyar neve Tasnád, ukrán neve Zatisne